Rudolf Oeser ist der Name folgender Personen:

* Rudolf Oeser (Schriftsteller) (1807–1859), deutscher Pfarrer und Schriftsteller
 Rudolf Oeser (Politiker) (1858–1926), deutscher Journalist und Politiker (DDP)